Вербило — українське прізвище. Відомі носії:

 Вербило Євген Федорович (1937–2006) — український журналіст, громадський діяч;
 Вербило Юлія Михайлівна (Юлія Кручак, справжнє ім'я: Вербило Юлія Михайлівна) (1993) — українська поетка, перекладачка, художниця.

Українські прізвища